Улица Малышева (Екатеринбург) — одна из центральных улиц города Екатеринбурга; названа в честь революционера Ивана Малышева.
 Улица Малышева (Верх-Исетский завод) — название улицы Татищева (Екатеринбург) в 1920-е годы.
 Улица Малышева (Москва) — улица в ЮВАО города Москвы; названа в честь советского государственного деятеля Вячеслава Малышева